Oblique se dit de tout ce qui n'est pas perpendiculaire, de ce qui est incliné relativement à autre chose.

Oblique peut faire référence à :
 action oblique en droit civil français, une procédure de droit civil français ;
 architecture oblique, un courant architectural créé par Claude Parent et Paul Virilio ;
 barre oblique ou Barre oblique inversée, des caractères typographiques ;
 oblique, un style de caractères typographiques inclinés ;
 cas oblique, Mode oblique, Proposition oblique, en linguistique désigne le complément d'objet ou la subordonnée ;
 muscle oblique externe de l'abdomen, un muscle de l'abdomen ;
 muscle oblique interne de l'abdomen, un muscle de l'abdomen ;
 muscle oblique inférieur de l'œil, un muscle de l'orbite ;
 polyèdre oblique infini, définition étendue des polyèdres ;
 Oblique, un roman de Greg Bear (1997).